ICMP est un sigle pour
 En informatique, Internet Control Message Protocol
 International Commission on Missing Persons (Commission internationale pour les personnes disparues)
 En sciences,  International Congress on Mathematical Physics

Sigle de 4 caractères